Aldeia Velha ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Aldeia Velha (Avis)
 Aldeia Velha (Sabugal)